Das Herreneinzel der French Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Stan Wawrinka, der im Halbfinale an Andy Murray scheiterte. Das Finale bestritten Novak Đoković und Andy Murray, das Đoković in vier Sätzen gewann. Es war sein erster Triumph bei den French Open. Mit diesem Sieg gelang ihm der Karriere-Grand-Slam.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open fand für die Herren vom 16. bis zum 20. Mai 2016 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herreneinzel
2016